Balmazújvárosi kommun (ungerska: Balmazújvárosi kistérség) är en kommun i regionen Észak-Alföld i provinsen Hajdú-Bihar. Huvudorten i kommunen är Balmazújváros.

Orter i Balmazújvárosi kommun